Komentar je tekst koji objašnjava, pojašnjava, ili tumači tekst, događaj ili osobu .
Može biti i osvrt ili primjedba. 
Komentator je osoba koja komentira. 

U novinarstvu je komentar žanr kojim autori mogu izražavanjem svojeg mišljenja pokušavati utjecati na javno mnijenje.

Mogu se odnostiti ocjenjivanja političke, kulturne, ekonomskom ili općenito društvenom događaje, kretanja, stanja ili pojave.  

Novinarstvo